El Óblast Autónomo Kara-Kirguís (, Kara-Kirguizskaia avtonomaia oblast), ubicado en Asia Central, fue una entidad administrativa creada el 14 de octubre de 1924 dentro de la RSFS de Rusia a partir de los territorios mayoritariamente kazajos y kirguises de la RASS del Turkestán. El 15 de mayo de 1925, fue renombrado a Óblast Autónomo Kirguís. El 11 de febrero de 1926, se reorganizó como la RASS de Kirguistán</span> (no debe confundirse con la república del mismo nombre de 1920) y el 5 de diciembre de 1936 se convirtió en la RSS de Kirguistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética.

Historia de Kirguistán
Kara-Kirguís